Röhe bezeichnet:

 Röhe, westlicher Stadtteil von Eschweiler, Nordrhein-Westfalen

Röhe ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Röhe (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Walter Röhe (* 1896; † unbekannt), deutscher Fußballspieler